Kvalspelet till östasiatiska mästerskapet i fotboll 2017 är de kvalomgångar som avgör vilket östasiatiskt landslag som lyckas kvala in till östasiatiska mästerskapet 2017 i Japan.

,  och  var direktkvalificerade för [[Östasiatiska mästerskapet i fotboll 2017|huvudturneringen]]. Övriga lag fick kvala om den fjärde- och sistaplatsen, , ,  gick in i andra kvalomgången, medan , ,  och  fick börja i första kvalomgången.

Första omgången

Tabell

Matcher

Andra omgången

Tabell

Matcher

Källor
Rsssf.com

Kval, 2017
2016 i Guam
2016 i Hongkong
Fotbollsåret 2016